Fistuliphragma är ett släkte av mossdjur. Fistuliphragma ingår i familjen Fistuliporidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Fistuliphragma